Godsdal (Frans: Val-Dieu) is een dorpje in de Belgische gemeente Aubel in de Platdietse streek. Het is gelegen in het dal van de rivier de Berwijn. Door het plaatsje loopt de N648 die Froidthier (Freuter) ten zuiden van Aubel verbindt met de N627 bij Mortroux.

Geschiedenis
Het is ontstaan in de middeleeuwen rond de gelijknamige abdij: Abdij van Godsdal. Om strategische redenen is destijds deze abdij daar gebouwd precies op de grens van het graafschap Dalhem en het hertogdom Limburg.

In een van de bijgebouwen van de abdij is de Brouwerij Val-Dieu gevestigd waar het abdijbier wordt gebrouwen.

Nabijgelegen kernen
Saint-Jean-Sart, Froidthier, Mortroux, Neufchâteau, Julémont

Aubel
Plaats in Luik (provincie)